Different Stages – album dei Rush del 1998
Different Stages – album di Glenn Hughes del 2002